Терешкино — название населённых пунктов в России:

 Терёшкино — посёлок в Ермаковском районе Красноярского края.
 Терешкино — деревня в Лихославльском районе Тверской области.